Гран-при Нидерландов 1975 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 22 июня 1975 года на трассе Зандворт.

Марио Андретти вновь пропустил гонку, предпочтя Формуле-1 гонки в США, а «Энсайн» предоставил место в машине Ги ван Леннепу, заменившему травмированного Ролофа Вундеринка. На гонку заявилась команда «Маки» с Хироси Фусидой за рулём. «Феррари» вновь завоевали первый ряд стартового поля и Ники Лауда лидировал на первых кругах, но, когда влажная трасса начала высыхать, ранняя смена дождевых покрышек на слики помогла выйти вперёд Джеймсу Ханту. Лауда в конце гонки отчаянно боролся за лидерство, но так и не смог опередить англичанина, для которого эта победа стала первой в карьере, а для его команды — единственной в истории.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-12 Ники Лауда

13-14 Клей Регаццони

15-75 Джеймс Хант

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 22 июня
Июнь 1975 года
Спорт в Нидерландах в 1975 году